Лисовка — топоним:

Белоруссия 
 Лисовка — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Лисовка — деревня в Пензенском районе Пензенской области.
 Лисовка — река в Пензенской области, приток Елани.
 Лисовка — река в Псковской области, приток Изгожки.